Сайдула́ев — распространённая на Северном Кавказе фамилия.
 Сайдулаев, Адам Хусимович (1956—2022) — чеченский тяжелоатлет, чемпион и обладатель Кубка СССР, рекордсмен мира.
 Сайдулаев, Зубаир Дациевич (1912—1972) — председатель колхоза в Дагестане.
 Сайдулаев, Муслим — чемпион Франции по вольной борьбе.

 Сайдуллаев, Малик Мингаевич (1964) — чеченский бизнесмен и политик.

См. также